Amac steht für:
 Amac-buch Verlag, ein deutscher Fachbuchverlag
 Amac Aerospace, eine Schweizer Firma für Umbau- und Wartungsarbeiten an Flugzeugen